

Persone 
 Albert Kahn – architetto statunitense di origini ebraiche, nato in Germania
 Ashley Kahn – scrittore, giornalista e produttore discografico statunitense
 Cédric Kahn – regista francese
 David Kahn – storico, giornalista e saggista statunitense
 Dominique Strauss-Kahn – economista e politico francese
 Eleanor Kahn (1903-1982) – attrice statunitense
 Emil Kahn – noto con lo pseudonimo di Lucian Bernhard, pubblicitario e grafico tedesco.
 Gilles Kahn – programmatore francese
 Gisela Kahn Gresser (1906-2000) – scacchista statunitense
 Gus Kahn – compositore e paroliere tedesco naturalizzato statunitense
 Gustave Kahn – scrittore, poeta e critico d'arte francese
 Herman Kahn (1922-1983) – fisico, studioso di strategia e futurologo statunitense
 Ian Kahn (1972) – attore statunitense
 Irving Kahn – imprenditore, dirigente d'azienda e analista finanziario statunitense
 James Kahn (1947) – medico e scrittore statunitense
 Jeff Kahn –  matematico statunitense
 Joseph Kahn – regista statunitense
 Joseph Kahn, noto anche come Joe Kahn – giornalista statunitense
 Louis Kahn – architetto statunitense
 Madeline Kahn – attrice statunitense
 Michael Kahn – montatore statunitense
 Oliver Kahn – ex calciatore tedesco
 Philippe Kahn (1952) – inventore e imprenditore statunitense
 Reuben Leon Kahn – medico lituano naturalizzato statunitense
 Richard Kahn – economista britannico
 Robert Kahn – informatico statunitense
 Yoel Kahn – rabbino e scrittore russo naturalizzato statunitense

Altro 
 Esther Kahn – film del 2000 diretto da Arnaud Desplechin
 Kahn Design – azienda britannica specializzata nell'elaborazione di autovetture
 Shao Kahn – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat